I2 puede referirse a:

  Diyodo, por su fórmula molecular; o
  Internet2, por su sigla.

Siglas